Раи́са Солтамура́довна Ахма́това () — чеченская советская поэтесса, Народная поэтесса Чечено-Ингушской АССР (1977), председатель Союза писателей Чечено-Ингушской АССР (1961—1983), председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР (1963—1985).

Биография 
Родилась в семье рабочего 13 декабря 1928 года. В 1943 году окончила Грозненское педагогическое училище. В годы депортации, с 1946 по 1956 годы, работала учительницей в Казахстане. С 1956 году стала работать журналисткой. В 1958 году поступила на Высшие литературные курсы литературного института им. А. М. Горького.

Издавались и переиздавались десятки её книг. Она — единственная женщина, которая была удостоена звания «Народная поэтесса Чечено-Ингушетии». Впервые в чеченской литературе её героини были показаны как личности, активно участвующие в жизни общества. В цикле «Самое дорогое» (сборник «Откровение») Ахматова пишет о Родине, мире и дружбе. Её книги были изданы на языках многих народов СССР, а также были переведены на хинди, английский, французский, польский и немецкий языки.

Принимала активное участие в общественной жизни. Была председателем Союза писателей Чечено-Ингушской АССР (1961—1983), председателем Верховного Совета ЧИАССР (1963—1985), делегатом XXII съезда КПСС, участницей Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Многие годы была членом Советского Комитета защиты мира. В последние годы своей жизни возглавляла республиканское отделение Советского фонда культуры. 

Ряд исследователей предполагает, что полный архив (более 600 папок) её произведений был уничтожен во время Первой чеченской войны.

Награды 
 орден Дружбы народов (02.01.1979)
 орден «Знак Почёта»
 медали

В искусства 
В 1972 году Иван Бекичев создал скульптурный портрет Раисы Ахматовой.

Память 
В 2012 году она, наряду с Лулой Жумалаевой, была включена в Антологию Всемирной женской поэзии как представительница чеченской поэзии.

Библиография

Примечания

Литература 
 
 Литературный энциклопедический словарь, «Советская энциклопедия», М., 1987 г.
 
 Юсупов Азим. Юбиляре. Ахматова Раисин 50 шо кхачарна = В честь 50-летия Раисы Ахматовой [стих.] / А. Юсупов // Ленинан некъ. — 1979. — 24 янв.

Ссылки 
 
 ЖЗЛ. Раиса Ахматова
 Раиса Ахматова
 
 
 

Чеченские поэты
Члены КПСС
Народные писатели Чечни